Lasaeola är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1881. Lasaeola ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Lasaeola